Aybar ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Aybar (* 1977), Tennisspieler aus der Dominikanischen Republik
 Ana Matilde Aybar (1935/1936–2010), argentinische Kupferstecherin
 Mehmet Ali Aybar (1908–1995), türkischer Leichtathlet, Rechtsanwalt und Politiker
 Raif Aybar (1915–2005), türkischer Politiker